Leo Jordaan (filmcriticus), een Nederlands filmcriticus en cartoonist
 Lijst van Griffoendors#Leo Jordaan, een personage uit Harry Potter